Aldo Protti (1920-1995), baryton italien,
  (1892-1949), peintre italien,
 Anita Protti (1964-), athlète suisse,
  (1945-), journaliste italien,
 Igor Protti (1967-), footballeur italien.

Patronyme italien